est un genre éteint et fossile de reptiles marins de la famille des Mosasauridae et de la tribu des Mosasaurini. Il a vécu dans ce qui est aujourd’hui le Maroc à la fin du Crétacé supérieur, au Maastrichtien, il y a environ  (millions d'années).

Une seule espèce est rattachée à ce genre, , dont le nom d'espèce heterodontus, témoigne de l'hétérodontie des dents de ce reptile marin. Elle n'a été découverte que dans les phosphorites du bassin d'Ouled Abdoun au Maroc.

Description 
Deux spécimens seulement dEremiasaurus sont connus. Le syntype UALVP 51744 est constitué d'un crâne presque complet avec une colonne vertébrale et quelques appendices, tandis que le syntype référencé OCP DEK/GE 112 inclut aussi un crâne presque complet suivi d'une colonne vertébrale presque entière.

Les principales caractéristiques (autapomorphies) dEremiasaurus sont :
 la grande variété de forme de ses dents (hétérodontie, une caractéristique observée depuis en 2016 sur un autre mosasaure marocain de la sous-famille des Tylosaurinae : Kaikaifilu hervei) ;
 son très grand nombre de vertèbres dorsales et caudales (même si le genre voisin Plotosaurus est connu pour en posséder encore plus).

Phylogénie 
L'analyse phylogénétique conduite lors de la description dEremiasaurus l'a placé en groupe frère de la tribu des Plotosaurini, un taxon aujourd'hui mis en synonymie avec les Mosasaurini.

Le cladogramme suivant établi par D. V. Grigoriev en 2013 montre la position dEremiasaurus au sein de la sous-famille des Mosasaurinae :

Bibliographie

Publication originale

Voir aussi 
 Mosasauridae
 Mosasaurus

Liens externes

Références taxonomiques

Références 

Mosasauridae
Diapside marin préhistorique
Diapside du Crétacé supérieur
Paléontologie au Maroc
Taxon fossile décrit en 2012